Pfarrsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Pfarrsiedlung (Gemeinde Pilgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Pilgersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

 Pfarrsiedlung (Gemeinde Hadersdorf-Kammern), Ortsteil der Gemeinde Hadersdorf-Kammern, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde Maria Anzbach), Ortsteil der Gemeinde Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde St. Aegyd), Ortsteil der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde Weistrach), Ortsteil der Gemeinde Weistrach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Pfarrsiedlung (Gemeinde Grünburg), Ortsteil der Gemeinde Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde Wartberg), Ortsteil der Gemeinde Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil der Gemeinde Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde Großraming), Ortsteil der Gemeinde Großraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Pfarrsiedlung (Gemeinde Maria Neustift), Ortsteil der Gemeinde Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Pfarrsiedlung (Gemeinde Schäffern), Ortsteil der Gemeinde Schäffern, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark